Bonifaciu (sau Bonifatius) este un nume de familie sau prenume masculin
, care se poate referi la:

Sfinți 
 Bonifaciu, „apostolul germanilor”, sfânt martir (675–754)
 Bonifaciu din Tars, martir (d. secolul al IV-lea)

Papi 
 Papa Bonifaciu I
 Papa Bonifaciu al II-lea
 Papa Bonifaciu al III-lea
 Papa Bonifaciu al IV-lea
 Papa Bonifaciu al V-lea
 Papa Bonifaciu al VI-lea
 Papa Bonifaciu al VIII-lea
 Papa Bonifaciu al IX-lea
 Vezi și lista papilor

Vezi și 
 Calendarul sfinților
 Listă de zile onomastice

Nume
Prenume masculine